Aberlour (whisky) – single malt whisky
 Charlestown of Aberlour – miasteczko w Szkocji